Termin -{S34}- ima više značenja.

 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S34
 -{USS S-34 (SS-139)}-, podmornica